Das MansionBet World Pool Masters 2018 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 2. bis 4. März 2018 in der Tercentenary Sports Hall des Victoria Stadiums in Gibraltar ausgetragen wurde. Es war die 25. Auflage des von Matchroom Sport veranstalteten Einladungsturniers.

Sieger wurde nach 2013 zum zweiten Mal Niederländer Niels Feijen, der im Endspiel den Gewinner von 2014 und 2015 Shane van Boening mit 8:4 besiegte. Titelverteidiger war der Spanier David Alcaide, der im Achtelfinale gegen Karl Boyes ausschied. Der Engländer gewann anschließend gegen Rekordsieger Ralf Souquet und belegte nach einer Halbfinalniederlage gegen Feijen gemeinsam mit dem Vorjahresfinalisten Jayson Shaw den geteilten dritten Platz.

Preisgeld

Teilnehmer 
Unter den 16 Teilnehmer waren 12 frühere World-Pool-Masters-Sieger. Drei Spieler mussten ihre Teilnahme kurz vor Turnierbeginn zurückziehen, darunter zwei weitere vormalige Sieger: Francisco Bustamante konnte wegen Visaproblemen nicht antreten und wurde durch den Deutschen Joshua Filler ersetzt. Als Ersatz für Tony Drago, der krankheitsbedingt absagte, erhielt Karl Boyes einen Startplatz. Chris Melling ersetzte kurzfristig den auf Platz 4 gesetzten Chinesen Wu Jiaqing.

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Pool Masters 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Gibraltar